Cattedrale di San Maurizio (Angers) – Cattedrale di Angers
 Cattedrale di San Maurizio (Mirepoix) – Cattedrale di Mirepoix
 Cattedrale di San Maurizio (Vienne) – Cattedrale di Vienne
 Cattedrale dei Santi Maurizio e Caterina – Cattedrale di Magdeburgo

Pagine correlate

 Basilica di San Maurizio
 Chiesa di San Maurizio